Simon Spiewok (ur. 12 stycznia 2002) – niemiecki skoczek narciarski polskiego pochodzenia. Brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym (2022). Dwukrotny uczestnik tej imprezy (2021 i 2022).

Spiewok urodził się w okolicach niemieckiego Meinerzhagen. Jego rodzice są Polakami i wyemigrowali do tego kraju z województwa śląskiego około 1996. Swoje imię otrzymał po Simonie Ammannie, który dzień przed jego narodzinami doznał poważnego upadku w Willingen. Spiewok posługuje się zarówno językiem niemieckim, jak i polskim.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2017 w Kanderstegu zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 24. pozycję. W lutym 2018 w Planicy zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym podczas OPA Games. W styczniu 2020 w Rastbüchl zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym starcie był 38., a dzień później zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu, plasując się na 23. lokacie.

W grudniu 2020 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując pozycje w czwartej i szóstej dziesiątce. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 26., a w rywalizacji drużynowej zajął z niemiecką kadrą 8. lokatę. Rok później w imprezie tej rangi uplasował się na 14. pozycji w konkursie indywidualnym, w zmaganiach drużyn mieszanych był 6., a w rywalizacji drużynowej zdobył brązowy medal. W marcu 2022 w Eisenerz po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Alpen Cup, plasując się na 2. lokacie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Spiewoka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 6 stycznia 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia
Niemcy pochodzenia polskiego
Urodzeni w 2002